Berrotarán puede designar:

 Berrotarán (apellido), apellido de origen vasco.
 Berrotarán (Córdoba), localidad de la Argentina.